Viamão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Viamão, ort, Rio Grande do Sul, 
 Viamão (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar